Dienstbier ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
 Dienstbier ist der Übername für jemanden, der eine bestimmte Menge Bier als Dienstleistung abzugeben hatte.
 Dienstbier ist der Berufsübername für den Dünnbierbrauer.
 Dienstbier ist der Spottname für den Schankwirt.

Herman Dünspier ist ab 1370 in Nürnberg belegt.

Namensträger 
                
 Zdeněk Dienstbier (1926–2012), tschechischer Mediziner und Hochschullehrer

Einzelnachweise 

Familienname
Deutscher Personenname